Турнір проводився вперше.

Гарбінє Мугуруса виграла титул, здолавши в фіналі Унс Джабір з рахунком 3–6, 6–3, 6–0.

Сіяні тенісистки
Перші вісім сіяних починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Chicago Fall Tennis Classic - Singles
2021 в американському спорті